Улица Ха́рью () — улица Старого Таллина (Эстония), от пересечения улиц Нигулисте и Кунинга (где является продолжением улицы Кулласепа) до площади Свободы (Вабадусе). Протяжённость — 263 метра.

История 
Название связано с финно-угорским топонимом Ха́рью (оза) — одним из элементов моренного рельефа, типичного для Эстонии.

Улица являлась частью древней дороги с Вышгорода в континентальные районы Эстонии, была замощена ещё в XIV веке. Улица выходила из города через Харьюские ворота крепостной стены города. В XV веке ворота были замурованы и открыты вновь только в XVIII веке по распоряжению российской императрицы Екатерины II. В этой связи Харьюские ворота, а затем и улицу, назвали «Новыми».

В 1817 году на улице открылся самый большой в городе, знаменитый впоследствии отель-ресторан — «Золотой лев» (), прежний адрес — улица Харью, д. 40.

В период с 1862 по 1875 год ворота были снесены, в 1881 году была произведена планировка местности, бывшие крепостные рвы были засыпаны, а земляные бастионы срыты.

Застройка чётной стороны улицы погибла в результате бомбардировки советской авиации 9 марта 1944 года.

Застройка 
 Дом 1 — Дом писателей, мемориальная доска Юхану Смуулу, Союз писателей Эстонии, редакция журнала «Looming».
 Дом 6 — таллинский бизнес-центр.
 Дом 9 — бывшая киностудия «Таллинфильм».
 Дом 11 — Министерство экономики и коммуникаций Эстонии.

Достопримечательности 
В гостинице «Золотой лев» (не сохранилась) в мае 1938 года останавливался И. А. Бунин.

В Доме писателей жили многие известные литераторы Эстонии (Юхан Смуул, Яан Кросс, Эллен Нийт)

На чётной стороне улицы — памятник писателю Эдуарду Вильде (1965, скульптор Альберт Эскель и архитектор Аллан Мурдмаа).

Улица в кинематографе 
На улице снят ряд эпизодов фильма «Приключения жёлтого чемоданчика» — по ней в начале фильма идёт читающий газету мужчина, в витрине магазина в Доме писателей отражается башня Кик-ин-де-Кёк.

На улице Харью сжигали угольщика Клааса в фильме «Легенда о Тиле».

Примечания

Ссылки 
Судьба улицы Харью

Muudatused Tallinna tänavanimistus 1987–2018 / Changes in the street names of Tallinn 1987–2018

Улицы Старого Таллина